Свещена лига може да се отнася за:

 Свещената лига от 1495 година, или Венецианска лига, образувана под егидата на папа Александър VI от италианските опоненти срещу френската хегемония на Апенинския полуостров;
 Свещената лига от 1508 година, или Камбрейска лига, образувана под егидата на папа Юлий II като антивенециански съюз от Луи XII, Максимилиан I и Фердинанд II Арагонски;
 Свещената лига от 1538 година, образувана под егидата на папа Павел III като антивенециански съюз;
 Свещената лига от 1571 година, образувана под егидата на папа Пий V като антитурски съюз;
 Свещена лига на папа Климент VIII по време на дългата война;
 Свещената лига от 1684 година, образувана под егидата на папа Инокентий XI като антитурски съюз;
 Свещената лига от 1717 година, образувана под егидата на папата като антитурски съюз;

Вижте също 
 Католическа лига